«Помнишь ли ты Долли Белл?» () — югославский художественный фильм 1981 года.

Сюжет 

Действие фильма происходит в Сараево, в 1960-е годы. Подросток Дино пытается развить в себе гипнотические способности, покорить взрослую актрису-проститутку со сценическим псевдонимом Долли Белл, спорит с отцом о коммунизме, поёт в школьной музыкальной группе. Фильм показывает взросление молодого человека, формирование его личности.

В ролях 
 Славко Штимац — Дино
 Слободан Алигрудич — отец Дино
 Лильяна Благоевич — Долли Белл
 Мира Баняц — мать Дино
 Павле Вуисич — дядя
 Нада Пани — тётя
 Боро Степанович — очкарик
 Жика Ристич — Чича

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Эмир Кустурица
 Авторы сценария — Эмир Кустурица, Абдула Сидран
 Композитор — Зоран Симьянович
 Операторы — Вилько Филач, Миленко Ухерка
 Художники — Сулейман Боснич, Кемаль Хрустанович, Ибро Хукара
 Монтаж — Сения Тичич
 Художник по костюмам — Лильяна Пейчинович

В фильме актёры говорят не на официальном сербском языке, а на его боснийском диалекте.

Имя героини фильма Долли Белл позаимствовано из итальянского фильма «Europa di notte» (1959, реж. Алессандро Блазетти), в котором так звали стриптизёршу.

Награды 
 1981 — приз «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале за лучший дебютный фильм
 1981 — приз ФИПРЕССИ на Венецианском фестивале
 1982 — приз кинокритиков на фестивале в Сан-Паулу

Фильмы Эмира Кустурицы
Фильмы на сербском языке
Фильмы-драмы Югославии
Фильмы Югославии 1981 года